Arena Goryeong – przeznaczona do piłki ręcznej hala sportowa, znajdująca się w mieście Goryeong, w Korei Południowej. Hala może pomieścić 1 940 widzów; wszystkie miejsca są siedzące.

Hale sportowe i widowiskowe w Korei Południowej